Fernando Maximiliano III de Ysenburg-Wächtersbach (24 de octubre de 1824 - 5 de junio de 1903) fue el jefe de la rama de Wächtersbach de la Casa de Ysenburg y el primer Príncipe de Isenburg-Budingen-Wächtersbach.

Primeros años 
El Príncipe Fernando Maximiliano III nació el 24 de octubre de 1824 en Wächtersbach. Era el único hijo del Conde Adolfo II de Isenburg-Wächtersbach y de la Condesa Filipina de Ysenburg-Philippseich.

Sus abuelos paternos eran Luis Maximiliano I de Isenburg-Wächtersbach y la Condesa Augusta de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein. Sus abuelos maternos eran el Conde Enrique Fernando de  Isenburg-Büdingen-Philippseich y la Condesa Amalia de Bentheim-Tecklenburg-Rheda.

Carrera 
En 1847, tras la muerte de su padre, se convirtió en el Conde reinante de Isenburg-Wächtersbach. Entre 1856 y 1903 fue miembro de la cámara alta del Parlamento de Estado del Gran Ducado de Hesse, aunque entre 1875 y 1887, fue representado por su hijo Federico Guillermo. Entre 1868 y 1885, fue miembro del Parlamento Municipal de Kurhessen del distrito administrativo prusiano de Kassel y del parlamento provincial de la prusiana Provincia de Hesse-Nassau.

Vida personal 

El 17 de julio de 1849, se casó con la Princesa Augusta María Gertrudis von Hanau (1829-1887) en Wilhelmshöhe. La Princesa Augusta era la hija mayor del Elector Federico Guillermo de Hesse y de su esposa morganática, Gertrudis Falkenstein. Juntos, fueron los padres de:

 Federico Guillermo (1850-1933), quien se casó con la Condsa Ana Dobrzensky von Dobrzenicz (1852-1913), en 1879.
 Gertrudis Filipina Alejandra María Augusta Luisa (1855.1932), quien se casó con el príncipe Aldaberto de Ysenburg y Büdingen, un hijo del príncipe Ernesto Casimiro II de Ysenburg y Büdingen, en 1875. Se divorciaron en 1877 y ella se casó con el Barón Robert von Pagenhardt.
 Gerta Augusta (1863-1945), quien se casó con el Príncipe Guillermo de Sajonia-Weimar-Eisenach, el hijo mayor del Príncipe Hermann de Sajonia-Weimar-Eisenach y de la Princesa Augusta de Wurtemberg.
 Guillermo Felipe Otón Maximiliano (1867-1904), quien asistió al General Oskar von Watter; murió soltero.

Su esposa murió el 18 de septiembre de 1887. El Príncipe Fernando Maximiliano III murió el 5 de junio de 1903 en Wächtersbach.

Ancestros

Referencias 

Casa de Isenburg
Alemanes del siglo XIX
Príncipes de Alemania